Le terme Squatec peut se référer à:

Toponymes 

Rivière Squatec, un cours d'eau traversant les MRC Rimouski-Neigette et Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
Saint-Michel-du-Squatec, une municipalité de la MRC de Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, , au Québec, au Canada.
Passe du Petit Squatec, municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, MRC de Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
Grand Lac Squatec, municipalité de Lejeune (Québec), dans la MRC de Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
Petit Lac Squatec, Saint-Michel-du-Squatec, situé dans la MRC de Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.